O Campeonato Colombiano de Futebol de 1981 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 34º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Apertura e Finalización). No Apertura se jogava com turno e returno, enquanto que o Finalización havia dois grupos com turno e returno. Os dois melhores do Apertura, mais os dois melhores de cada grupo do Finalización e os dois com melhor colocação de uma tabela com pontuação agregada entre os dois torneios vão a segunda fase (dois quadrangulares). Os dois melhores de cada grupo vão a um quadrangular final. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1982.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1981